Unity (film), een filmdocumentaire uit 2015 van Shaun Monson
 Assassin's Creed Unity, een computerspel van Ubisoft uit 2014
 Unity FM, de publieke radiozender voor de gemeenten in de Leidse regio
 Unity (gebruikersomgeving), de grafische gebruikersomgeving van Ubuntu
 Unity (engine), een engine voor computerspellen
 Unity Technologies, ontwikkelaar van de Unity-engine
 Unity (ISS-module), een module van het internationaal ruimtestation
 UNITY (meidengroep), winnaars van het Junior Songfestival 2020

Plaatsen:
 Unity (Zuid-Soedan), een staat in Zuid-Soedan
 Unity (Saskatchewan), een plaats in Canada
 in de Verenigde Staten:
 Unity (Maine)
 Unity (New Hampshire)
 West Unity
 Unity (Oregon)
 Unity (Wisconsin)